Coenraad van Haeringen, taalkundige
 Annemarie van Haeringen, illustrator en schrijver